Жалтыр (также Жалтырь, Джалтыр, от  — открытая водная гладь, незаросшее озеро) — топонимы в России и Казахстане:

Сёла 
 Жалтыр — село в Астраханском районе Акмолинской области.
 Жалтыр — село в районе Шал акына Северо-Казахстанской области.
 Джалтыр — железнодорожная станция около села Жалтыр в Акмолинской области.

Озёра 

 Жалтыр — озеро в Атырауской области Казахстана
 Жалтыр — озеро в Омской области России
 Жалтыр — озеро в районе Шал Акына Северо-Казахстанской области Казахстана.
 Жалтыр — озеро в Аккайынском районе Северо-Казахстанской области Казахстана (Григорьевский сельский округ).
 Жалтыр — озеро в Аккайынском районе Северо-Казахстанской области Казахстана (Лесной сельский округ).
 Жалтырь (Жалтыр) — озеро в Аккайынском районе Северо-Казахстанской области Казахстана (Григорьевский сельский округ).

См. также 
 Жалтырколь

Примечания